Symfonie nr. 81 (Haydn); 81e symfonie van Haydn
Symfonie nr. 81 (Segerstam); 81e symfonie van Leif Segerstam